Wangqiao bezeichnet:

 Wangqiao (Dongxiang) (王桥镇), Großgemeinde im Kreis Dongxiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Wangqiao (Jingyang) (王桥镇), Großgemeinde im Kreis Jingyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Wangqiao (Xiangyuan) (王桥镇), Großgemeinde im Kreis Xiangyuan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Wangqiao (Jianli) (汪桥镇), Großgemeinde im Kreis Jianli in der chinesischen Provinz Hubei
 Wangqiao (Shangcheng) (汪桥镇), Großgemeinde im Kreis Shangcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Wangqiao (Guantao) (王桥乡), Gemeinde im Kreis Guantao in der chinesischen Provinz Hebei
 Wangqiao (Minquan) (王桥乡), Gemeinde im Kreis Minquan in der chinesischen Provinz Henan